Wolle kan som auktorsförkortning betyda:

 Wolle
 Francis Wolle

Robotskapade auktorsförkortningar